Fortunatià (en llatí Fortunatianus)va ser bisbe d'Aquileia. Era l'autor d'uns comentaris sobre els Evangelis, que és mencionat per Jeroni d'Estridó.

Referències 

Patriarques d'Aquileia
Romans